Micene – antica città greca
Micene – ex comune della Grecia, soppresso nel 2011
Micene di Sagitter – personaggio immaginario della serie anime e manga I Cavalieri dello zodiaco